Als Stuttgarter bezeichnet man:
die Einwohner der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart, Deutschland
eine Brühwurstsorte, siehe Jagdwurst